Onyx Lorenzoni - um político brasileiro, veterinário e empresário. 
Giuseppe Lorenzoni - um cientista e astrônomo italiano. 
Pietro Antonio Lorenzoni - um pintor italiano.

Desambiguação